La Serie A maschile FIPAV 1968-69 fu la 24ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Pallavolo Parma dopo uno spareggio vinto per 3-0 (15-7, 15-13, 16-14) a Pisa contro la Minganti Bologna, il 27 marzo 1969. L'Olimpia Vercelli scontò un punto di penalizzazione per l'aver rinunciato a giocare il match di Ancona contro la Baby Brummel (0-3 a tavolino).

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1968
Pallavolo nel 1969
 1968-1969